Стокпорт () — крупный город в английском графстве Большой Манчестер. Расположен в 9,8 км южнее Манчестера. Население — 105 878 человек.

Название города Стокпорт происходит от саксонских слов «stoc» и «port», что переводится как «замок в лесу» или «деревянный замок».

История

Ранняя история 
По найденным микролитам можно судить о том, что на территории города были поселения людей ещё в период мезолита, некоторые орудия также указывают и на период неолита. Есть находки, указывающие и на поселения в начале бронзового века.

Затем идёт разрыв в возрасте находок между 1200 годом до н. э. и Римским периодом (после 70 г. н. э.). Это может свидетельствовать о депопуляции, возможно, из-за изменения климата.

Имеются некоторые сведения о существовании римской военной базы на территории Стокпорта.

География 
Стокпорт расположен на 253 км севернее Лондона, на устье рек Гойт и Тейм. Стоит на возвышенной местности.

Демография 
По данным переписи 2001 года в Стокпорте проживали 136 082 человека, 58 687 домохозяйств. Плотность населения составила 4613 человек на км². На каждые 100 женщин приходилось 94 мужчины. Среди людей старше 16-ти лет 32 % были одиноки (никогда не женаты) и 50,2 % семейные.

Достопримечательности 

В Стокпорте расположены:
 Единственный в Великобритании музей шляп — Hat Works
 Ратуша от архитектора Томаса Альфреда Брамуэлла
 Музей подземных туннелей со времён второй мировой войны
 Крупный парк, ведущий свою историю с 1858 года
 Церковь Святой Елизаветы
 Музей «Staircase House», расположенный в средневековом здании. В нём имеются экспонаты, покрывающие 10 тысяч лет истории Стокпорта.
 Построенный в 1460 году средневековый зал для приемов — Лестница-дом. По легендам это строение — пристанище призраков.

Города-побратимы 
  Безье, Франция (1972)
  Хайльбронн, Германия (1982)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

 
Города Большого Манчестера